Гранд-Лейк () — название нескольких топонимов:

 Гранд-Лейк — озеро в провинции Нью-Брансуик в Канаде.
 Гранд-Лейк — озеро в Колорадо, США.
 Гранд-Лейк — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.

См. также 
 Гранд
 Лейк